Abraham Cherono (né en 1980), athlète kényan spécialiste des courses de fond.
Fancy Cherono (née en 2001), athlète kényane spécialiste des épreuves de steeple.
Gladys Cherono (née en 1983), athlète kényane spécialiste des courses de fond.
Mercy Cherono (née en 1991), athlète kényane spécialiste des courses de fond.
Priscah Jepleting Cherono (née en 1980), athlète kényane spécialiste des courses de fond.
Saif Saaeed Shaheen (né Stephen Cherono en 1982), athlète kényan naturalisé qatari en 2003, spécialiste steeple. Double champion du monde du 3 000 mètres steeple.

Patronyme kényan